Командний чемпіонат світу із шахів 2013, що проходив з 25 листопада по 5 грудня 2013 року в Анталії (Туреччина).

 Місце проведення: Limak Limra Hotel
 Головний суддя: Анастасія Сорокіна
 Помічник головного судді: Guran Unal
 Судді: Emin Yasa Altun, Birol Yuce, Emrah Sitki Saglam

Учасники 
 Переможець командного чемпіонату світу 2011 року: Вірменія;
 Чемпіони континентів: Німеччина, США, Китай, Єгипет;
 Представники останньої олімпіади: Росія (срібний призер), Україна (бронзовий призер), Голландія (6 місце);
 Країна-господар: Туреччина;
 Квота президента ФІДЕ: Азербайджан.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на більш високих дошках:
 Перемога на 1-й дошці — 4 очка
 Перемога на 2-й дошці — 3 очка
 Перемога на 3-й дошці — 2 очка
 Перемога на 4-й дошці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч з швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При ничійному матчі, жереб

Розклад змагань 
 Відкриття чемпіонату: 25 листопада
 Ігрові дні: 26-30 листопада, 2-5 грудня
 Вихідний день: 1 грудня
 Закриття чемпіонату: 5 грудня
 Початок партій 1-8 тур в 16-00 год, 9 тур в 11-00 (час Київський)

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні результати шахістів збірної України 
 Дошка — № дошки (1-4, резервна);
 Очки — сума набраних очок (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 США (2½) — суперник (США) та кількість набраних очок;
 2786 — рейтинг суперника;
 Б/Ч — білі/чорні фігури;
 Перф  — турнірний перфоменс;
 М  — місце на своїй дошці.

Індивідуальні нагороди 
 1 дошка:

 Левон Аронян () — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Хікару Накамура () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Василь Іванчук () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 2 дошка:
 Антон Коробов () — 68,8 % (5½ з 8 очок)
 Сергій Карякін () — 68,8 % (5½ з 8 очок)
 Дін Ліжень () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 3 дошка:

 Даніель Фрідман () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Олександр Оніщук () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Ван Юе () — 58,3 % (3½ з 6 очок)
 4 дошка:
 Ян Непомнящий () — 78,6 % (5½ з 7 очок)
 Бу Сянчжі () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Юрій Криворучко() — 57,1 % (4 з 7 очок)
 резервна дошка:
 Варужан Акопян () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Юй Ян'ї () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Микита Вітюгов () — 58,3 % (3½ з 6 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Левон Аронян () — 2896 
 Ян Непомнящий () — 2858 
 Бу Сянчжі () — 2844

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт командного чемпіонату світу  
 Онлайн чемпіонату на chessdom.com  
 Форум чемпіонату на chesspro.ru  
 Чемпіонат на сайті РФШ 

Шахові турніри 2013
Командний чемпіонат світу із шахів
Спорт у Туреччині
Спортивні змагання в Туреччині
Листопад 2013
Грудень 2013